R105 (Schouwen), Recreatieve weg 105 in Renesse, Zeeland
 R105 (Spaarnwoude), Recreatieve weg 105 bij Halfweg, Noord-Holland
 R105 (Ommen), Recreatieve weg 105 bij Ommen, Overijssel